Europa:
Paleis op de Dam, een keizerlijk paleis onder Lodewijk Napoleon in Amsterdam
Lofen, de verblijfplaats van keizer Hendrik III in Utrecht
Kasteel van Laken, een verblijfplaats van Napoleon Bonaparte in België
Hofburg, een paleis in Wenen
Keizerlijk Paleis (Poznań), een keizerlijke residentie van de Duitse keizer Wilhelm II
Schloss Schönbrunn, een keizerlijke zomerresidentie in Wenen
Palais Rohan, een paleis in Bordeaux dat dienstdeed als keizerlijk paleis van Napoleon I
Paleizencomplex in Peterhof, een paleizen- en tuinencomplex nabij Sint-Petersburg

Buiten Europa:
Verboden Stad, het Chinese keizerlijk paleis uit de Ming- en de Qing-dynastie
Minggugong of Mingpaleis, het oude paleiscomplex van de Chinese keizer Hongwu (1328-1398)
Kokyo, het Japanse keizerlijk paleis in Tokio
Keizerlijk Paleis van Rio de Janeiro, een keizerlijk paleis in Rio de Janeiro
Paleis van São Cristóvão, een keizerlijk paleis in Rio de Janeiro
Petrópolis, een keizerlijk zomerpaleis in Brazilië
Chapultepec (paleis), een paleis in Mexico-Stad dat dienstdeed als paleis van keizer Maximiliaan van Mexico

Romeinse Rijk:
Domus Aurea, een paleis in Rome gebouwd door keizer Nero
Domus Flavia, een keizerlijk paleis in Rome uit de eerste eeuw
Domus Tiberiana, een paleis in Rome gebouwd door keizer Tiberius
Domus Transitoria, een paleiscomplex in Rome gebouwd door keizer Nero
Sessorium, een keizerlijk paleiscomplex in Rome uit de derde eeuw